Johannisthal ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Berlin-Johannisthal, Ortsteil von Berlin im Bezirk Treptow-Köpenick
 ehemaliger Flugplatz Johannisthal in Berlin
 Johannistal, Ortsteil der Stadt Hemer, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Johannistal (Gremersdorf), Ortsteil der Gemeinde Gremersdorf, Landkreis Ostholstein
 Johannisthal (Dersekow), Ortsteil der Gemeinde Dersekow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Johannisthal (Heroldsberg), Ortsteil des Marktes Heroldsberg, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Johannisthal (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Johannisthal (Lauta), Ortsteil der Stadt Lauta, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Johannisthal (Windischeschenbach), Ortsteil der Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

in Österreich:
 Johannisthal (Gemeinde Rüstorf), Ortschaft von Rüstorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

in Polen:
 Johannisthal, Ort im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Janowo (Szczytno), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Johannisthal, Ort im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Janiszewo (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

und:
 Dolinka (ehemals Johannisthal im Landkreis Danzig, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern
 Górowatki (ehemals Johannisthal im Landkreis Wirsitz, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Więcbork
 Janisławiec (ehemals Johannisthal im Landkreis Lauenburg i. Pom.), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern, im Landkreis Lębork, in der Gemeinde Nowa Wieś Lęborska
 Janówko (ehemals Johannisthal im Landkreis Sorau, Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Lutol, Gemeinde Lubsko
 Janowo (ehemals Johannisthal im Landkreis Greifenberg, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Sierakowice
 Januszkowo (ehemals Johannisthal im Landkreis Hohensalza, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Jarogniewie (ehemals Johannisthal im Landkreis Deutsch Krone, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Wałcz (Landgemeinde)
 Jasin (ehemals Johannisthal im Landkreis Reichenbach, Schlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, Landkreis Dzierżoniow, Gemeinde Niemcza
 Łysiniec (ehemals Johannisthal im Landkreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Lebus; siehe Wityń, Gemeinde Świebodzin
 Myślęcin (ehemals Johannisthal im Landkreis Schlochau, Pommern), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Kiełpin, Gemeinde Człuchów
 Name? (ehemals Johannisthal im Landkreis Tuchel, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Iwiec, Gemeinde Cekcyn

in Russland:
 Iwanowka (russ. Ивановка) (ehemals Johannisthal im Landkreis Gumbinnen, Provinz Ostpreußen), eine Ortschaft in der Oblast Kaliningrad

Johannisthal bezeichnet auch:
 eine Künstlerische Arbeitsgruppe der DEFA, siehe DEFA #Strukturveränderung nach Gründung der DDR

Siehe auch:
 Johannistal (Begriffsklärung)
 Johannesthal